Les Bromes de Ràdio Erevan, també conegudes com les Bromes de la Ràdio d'Armènia, van ser populars a la Unió Soviètica i a altres països del Bloc de l'Est a partir de la segona meitat del . Les bromes tenien un format de pregunta-resposta i pretenien ser realitzades per l'audiència a un programa de la Ràdio Pública d'Armènia. El típic format dels acudits era «Un oient va preguntar a Ràdio Erevan...» i «Ràdio Erevan va contestar...».

Heus ací alguns exemples de les bromes de Ràdio Erevan:

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «És saludable dormir amb una finestra oberta?»

 Ràdio Erevan va contestar: «Sí, però amb una dona és molt millor.»

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «És cert que el poeta Vladímir Maiakovsky es va suïcidar?»

 Ràdio Erevan va contestar: «Sí, és cert, car les seves últimes paraules van ser "No disparin, camarades!"»

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «És cert que una arma nuclear pot destruir la bella ciutat d'Erevan?»

 Ràdio Erevan va contestar: «En principi, és cert. Però Moscou és una ciutat molt més bella.»

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «Està tot bé a Armènia respecte a la carn?»

 Ràdio Erevan va contestar: «Sí, tot està bé amb la carn, però tot és terriblement dolent si no hi ha carn.»

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «Per què van establir un Ministeri de Marina a Armènia, si no tenen sortida al mar?»

 Ràdio Erevan va contestar: «Per a fastiguejar Azerbaidjan. Puix ells van establir un Ministeri de Cultura.»

 Un oient va preguntar a Ràdio Erevan: «Què és l'amistat socialista de les nacions?»

 Ràdio Erevan va contestar: «És quan els armenis, russos, ucraïnesos i la resta dels pobles de la URSS s'uneixen en una germanor per donar una pallissa als àzeris.»

Referències 

Cultura a la Unió Soviètica
Cultura d'Armènia
Humor
Pàgines amb traduccions sense revisar